Женская сборная Сербии по гандболу () — команда, представляющая Сербию на женских чемпионатах Европы и мира по гандболу, а также других международных турнирах по гандболу для женских команд. Управляется Гандбольным союзом Сербии. Высшее достижение — серебряные медали домашнего чемпионата мира 2013 года (в финале Сербия уступила 22:20 Бразилии).

Достижения

Олимпийские игры 
 1992: дисквалифицирована по причине санкций ООН
 1996—2020: Не квалифицировалась

Чемпионаты мира 
 1993—1995: дисквалифицирована по причине санкций ООН
 1997—1999: Не квалифицировалась
 2001: 3-е место
 2003: 9-е место
 2005—2011: Не квалифицировалась
 2013: 2-е место
 2015: 15-е место
 2017: 9-е место
 2019: 6-е место

Чемпионаты Европы 
 1994—1998: Не квалифицировалась
 2000: 7-е место
 2002: 6-е место
 2004: 12-е место
 2006: 14-е место
 2008: 13-е место
 2010: 14-е место
 2012: 4-е место
 2014: 15-е место
 2016: 9-е место
 2018: 11-е место
 2020: 13-е место

Средиземноморские игры 
 1997: 4-е место
 2001: 4-е место
 2005: 2-е место
 2009: 5-е место
 2013: Чемпионки

Состав 
Заявка на чемпионат мира 2013 года. Главный тренер — Саша Бошкович.

Ссылки 
 Официальный сайт Гандбольного союза Сербии
 Профиль на сайте ЕГФ

Сербия
Гандбол в Сербии
Гандбол